Karpjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksej Karpjuk (1920–1992), belarussischer Schriftsteller
 Kateryna Karpjuk (* 1995), ukrainische Sprinterin